Яцько́вич або Яцко́вич — українське прізвище.

 Яцкович Лаврентій — український каліграф 17 століття.
 Яцькович Мартин — козак Сосницької сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Яцькович Степан — козак полкової Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)

Українські прізвища